Кэгни Линн Картер (, род. 28 марта 1987 года, Техас, США) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась в округе Харрис, Техас, США. Детство провела в Сент-Джозеф, Миссури и в Ридгвей, Пенсильвания. В Миссури она танцевала стриптиз и получила титул Déjà Vu Showgirl of the Year в 2007 году. Затем Кэгни Линн Картер переехала в Калифорнию, где пыталась начать карьеру певицы, пока не поссорилась со своим менеджером, который обнаружил, что она работает стриптизёршей. Продолжая танцевать в Калифорнии, она в конце концов стала моделью и, после подписания контракта с агентством LA Direct Models, позировала эротическому фотографу Холли Рэндалл.

Кэгни Линн Картер пришла в порноиндустрию в 2008 году и вначале снималась в гетеросексуальных сценах в интернете для компании Naughty America. В июне 2009 она была выбрана «Penthouse Pet» месяца и появилась на обложках Hustler в апреле 2009 года и Adult Video News в июне 2009 года.

Она также попала на обложку фото книги Холли Рэндалл «Erotic Dream Girls», опубликованном в октябре 2009 года. В январе 2010 Кэгни была коронована как «Лучшая новая старлетка» на AVN 2010, и буквально через несколько дней подписала эксклюзивный контракт с производственной компанией Zero Tolerance Entertainment. До подписания контракта Линн Картер активно работала с Digital Playground, Evil Angel, Jules Jordan Video, Hustler Video, Penthouse.

На 2019 год снялась в 619 фильмах.

Премии и номинации 
 2010 AVN Award — Лучшая новая старлетка
 2010 AVN Award — Best POV Sex Scene — Pound the Round POV
 2010 номинация на AVN Award — Best All-Girl Three-Way Sex Scene — Swing Time (вместе с Кайден Кросс и Холли Уэст)
 2010 XBIZ Award — Новая старлетка года
 2010 XRCO Award — New Starlet
 2011 PornstarGlobal — 5 Star Award
 2010 номинация на AVN Award — Best All-Girl 3-Way Sex Scene за фильм «Swing Time» (вместе с Кайден Кросс и Холли Уэст)
 2010 номинация на AVN Award — Best Solo Sex Scene за фильм «Not Married with Children XXX»
 2010 номинация на AVN Award — Best Supporting Actress за фильм «Not Married with Children XXX»
 2011 номинация на AVN Award — Best All-Girl Group Sex Scene за фильм «The Condemned» (вместе с Никки Джейн, Фэй Рейган и Тори Лейн)
 2011 номинация на AVN Award — Best Solo Sex Scene за фильм «Flying Solo 2»
 2011 номинация на AVN Award — Best Three-Way Sex Scene (G/G/B) за фильм «Pornstar Workout 2» (вместе с Шайлой Стайлз и Марком Эшли)
 2011 номинация на AVN Award — Порноактриса года
 2012 XBIZ Award номинация — Исполнительница года
 2013 XBIZ Award номинация — Исполнительница года
 2011 номинация на AVN Award — Лучшая актриса второго плана за фильм «The Godfather XXX: A DreamZone Parody»
 2014 AVN Award — Best Boobs (Fan Award)
 2015 номинация на AVN Award — Лучшая сцена двойного проникновения за фильм «Ass Worship 15»

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 «Inside Kagney Linn Karter» interview at XRentDVD.com, February 2010.
 
 
 Кэгни Линн Картер на сайте моделей LA Direct Models
 Профиль на сайте AVN
 Профиль на сайте агентства 101modeling
 Биография Кэгни Линн Картер

Порноактрисы США
Penthouse Pets
Эротические фотомодели США
Twistys Treats